Vervet est un nom vernaculaire utilisé pour désigner les espèces de singes cercopithèques du genre Chlorocebus, plus généralement appelés Singes verts.
Au singulier, « le Vervet » désigne plus particulièrement :
 le Vervet, parfois pour l'espèce Chlorocebus aethiops, plutôt appelée Grivet, Singe grivet et Grivet d’Éthiopie ; ou parfois .
 le Vervet, particulièrement pour l'espèce Chlorocebus pygerythrus qui est parfois considérée comme la sous-espèce Chlorocebus aethiops pygerythrus du Grivet.
On a aussi:
 le Vervet bleu, également pour l'espèce Chlorocebus pygerythrus.
 le Vervet vert, parfois employé pour l'espèce Chlorocebus sabaeus, plutôt appelé  ou . Il est parfois considérée comme la sous-espèce Chlorocebus aethiops sabaeus du Grivet.
 le Vervet Malbrouck, parfois pour l'espèce Chlorocebus cynosuros, plutôt appelé simplement Malbrouck.
 le Vervet tantale, pour l'espèce Chlorocebus tantalus, également appelé Cercopithèque tantale ou simplement Tantale.

Références 

Homonymie
Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu